Akusekijima – asteroide
Akusekijima – isola del Giappone appartenente alle isole Tokara